A78, A 78 oder A-78 steht für:
 Autovía A-78 in Spanien
 A78 road in Schottland